Ernesto Brancucci – paroliere e doppiatore italiano
 Italo Brancucci – compositore e docente italiano
 Maria Cristina Brancucci – cantante italiana